Strehlener Straße bezeichnet:

 Strehlener Straße (Berlin), im Berliner Ortsteil Kaulsdorf, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Kaulsdorf #Strehlener Straße*
 Strehlener Straße (Dresden), in der Dresdner Südvorstadt